Ниже представлен список фильмов, созданных при участии Аргентины в 1994 году.

Ссылки 
 Аргентинские фильмы 1994 года на сайте Internet Movie Database

Списки фильмов Аргентины по годам 
Фильмы Аргентины 1994 года